Roman Zozulya :
 Roman Zozulya (né en 1989),  footballeur ukrainien ;
 Roman Zozulya (né en 1979), gymnaste ukrainien.